Sveti Nikola (otok kod Poreča), otok pokraj Poreča
 Sveti Nikola (otok kod Budve), otok pokraj Budve